Luitbert ist der Familienname folgender Personen:

 Luitbert (Köln) († 870), 842 zum Bischof von Köln gewählt, aber nicht bestätigt; später Bischof von Münster
 Luitbert von Rödinghausen († 1320), von 1290 bis 1320 Abt von Kloster Grafschaft